Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1970-1971, è stato il 20° organizzato sotto questa definizione e il 6° dall'ultima riforma dei campionati. Era il secondo livello del 49º campionato italiano.

Le ventiquattro squadre sono divise in due gironi all'italiana da dodici l'uno. La prima di ogni girone viene promossa in Serie A e due promosse poi si sfideranno per il titolo nazionale, mentre le ultime due di ogni girone retrocedono in Serie C.

Stagione regolare

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Finali per il titolo

Verdetti 
  La Icarsan Roma vince il titolo nazionale di Serie B
Formazione: Quercia, Paperini, Tardioli, Galliano, Bastianoni, Gatti, Napoleoni, Kunderfranco, Andreussi, Salvatori. Allenatore: Costanzo

Fonti 
 «La Sicilia», 23 novembre 1970, p. 15.
 Risultati e classifiche Girone B dalla Gazzetta del Mezzogiorno
 Il Corriere dello Sport edizionw 1970-71

Pallacanestro nel 1970
Pallacanestro nel 1971
1970-1971